Шва́чка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Швачка Анжеліна Олексіївна — українська співачка, народна артистка України.
 Швачка Микита — козацький отаман, третій полковник Коліївщини.
 Швачка Федір — козацький полководець, Богуславський полковник у Війську Запорозькому під булавою Пилипа Орлика.

Українські прізвища